Обласний комітет (скор. Обком) — вищий орган обласної організації КПРС, та споріднених партій і організацій (КПУ, ВЛКСМ, ЛКСМУ та інші). Використовувався також іншими партіями у СРСР та у державах радянського блоку.

Області в СРСР введені адміністративно-територіальною реформою 1923—1930 років замість раніше існуючих губерній. Обласний поділ введений в УРСР 27 лютого 1932 року, водночас у партійних організаціях з'являються «обкоми».

Обкоми підпорядковувалися центральному комітету (ЦК). В підпорядкуванні обкомів були районні комітети (райкоми) та міські комітети (міськкоми) міст обласного підпорядкування.

Після заборони у 1991 році КПРС обкоми були розпущені.

Різновиди 
 Обласний комітет КПРС (див. КПРС)
 Обласний комітет КПУ (див. КПУ)
 Обласний комітет ВЛКСМ (див. ВЛКСМ)
 Обласний комітет ЛКСМУ (див. ЛКСМУ)

Джерела і література 
 
 Восленский М. С. Номенклатура. Панівний клас Радянського Союзу. — М.: «Радянська Росія» совм. з МП «Жовтень», 1991.-624 с. Оформлення та ілюстрації художника І. А. Смирнова Передмова Мілован Джилас.
 Статут КПСС. — М., 1976.
 Краткий курс истории ВКП(б) (1938)
 Постанови керівництва ВКП(б)

КПРС
Комсомол
ЛКСМУ